Nain Feto (tetum ‚Herrin‘ als Bezeichnung für die heilige Mutter Maria oder allgemein eine weibliche Respektsperson) steht für:

 Nain Feto, ein osttimoresisches Verwaltungsamt
 Nain Feto Rosário (Lalaia), die Kirche Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz in Laleia 
  die traditionellen Vermittlerinnen bei den Naueti, siehe Lian Nain